Toto je seznam měst na Haiti.

Zdaleka největší aglomerací na Haiti je Port-au-Prince, kde 1. ledna 2005 žilo 2 166 209 obyvatel, což představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 5 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. srpna 1982, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel haitských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel haitských měst v historii

Města na Haiti
Haiti
města